Зонтов Олег В'ячеславович ( 14 жовтня 1967) — український громадський діяч, колишній секретар Слов'янської міської ради, в. о. міського голови Слов'янська (2014—2015)
 Зонтов Юрій В'ячеславович ( 3 лютого 1973) — український адвокат, колишній заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України

Українські прізвища